Beiderbecke ist der Familienname folgender Personen:

 Bix Beiderbecke (1903–1931), US-amerikanischer Jazzmusiker und Kornettist
 Heinrich Beiderbecke (1845–1936), Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft im späteren Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia

Siehe auch:

 Beiderbeck